Churchwell ist der Familienname folgender Personen:

 Donnis Churchwell (* 1936), US-amerikanischer Footballspieler
 Robert Churchwell (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sarah Churchwell (* 1970), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 William Montgomery Churchwell (1826–1862), US-amerikanischer Politiker